100 Bücher steht für:
 Die 100 Bücher des Jahrhunderts von Le Monde
 Leseempfehlungsliste 100 Bücher für Schüler des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft der Russischen Föderation
 ZEIT-Bibliothek der 100 Bücher